

Patronymie 

 Andrés Aldama (1956-), boxeur cubain ;
 , universitaire américain ;
 Juan Aldama (1774–1811), personnalité de la guerre d'indépendance mexicaine ;
 Santi Aldama (2001-), joueur espagnol de basket-ball ;
 Yamilé Aldama (1972-), athlète cubaine naturalisée britannique.

Toponymie 

 Aldama, municipalité du Chiapas, au Mexique ;
 Aldama, ville de la municipalité ;
 Aldama, municipalité de l'État de Chihuahua, au Mexique ;
 , ville de la municipalité ;
 , municipalité de l'État de Tamaulipas, dans le nord-est du Mexique. ;
 , ville de la municipalité.

Autre 
Aldama peut aussi désigner :
 , un genre de plante de la famille des Asteraceae.

Voir aussi 
 , une municipalité située dans le nord-est de l'État mexicain de Nuevo León
 León de los Aldama, une ville industrielle du centre du Mexique